Эмманюэль де Крой (; 23 июня 1718, Конде-сюр-л’Эско — 30 марта 1784), герцог де Крой, 3-й принц де Сольр, князь фон Мёрс и Священной Римской империи, гранд Испании 1-го класса — французский военачальник, маршал Франции, рыцарь орденов короля.

Биография 
Сын Филиппа-Александра де Кроя, принца де Сольр, и графини Марии Маргариты Луизы фон Миллендонк.

Граф ван Бюрен и фон Миллендонк, барон де Бофор, сеньор де Конде, наследственный великий ловчий графства Эно.

Потеряв отца в возрасте пяти лет, воспитывался матерью в Конде, затем учился в иезуитском коллеже в Париже. Покинув его из-за состояния здоровья, которое всю жизнь было хрупким, некоторое время предавался столичным удовольствиям.

Поступил на службу мушкетером 6 апреля 1736. Патентом от 16 апреля 1738 получил под командование Королевский Руссильонский кавалерийский полк. В августе 1741 присоединился с ним к Вестфальской армии маршала Мельбуа, и в конце кампании обследовал посты и тылы в Оверэйсселе.

В январе 1742 в качестве имперского князя присутствовал на Франкфуртском рейхстаге на избрании и коронации императором Карла VII Альбрехта. В августе выступил с частями Вестфальской армии в Богемию, дошел с резервом, возглавлявшимся графом Саксонским, до Кадена, после чего вернулся в Баварию. Был при взятии Дингельфинга, выступил со своим полком и жандармерией на помощь осажденному Браунау, затем сопровождал фельдмаршала Зекендорфа к Буркхаузену, и рекогносцировал епископство Зальцбургское.

В 1743 году участвовал в битве при Деттингене, и был в арьергарде армии, прикрывая ее отступление во Францию в июле. Полк был направлен в Седан, и принц находился в различных подразделениях, сформированных герцогом д'Аркуром для обороны Лотарингии.

В 1744 году служил в армии Морица Саксонского, участвовал волонтером в осадах Менена и Ипра, и атаке укреплений последнего, и закончил кампанию в лагере у Куртре.

11 мая 1745 в битве при Фонтенуа выдерживал со своим полком артиллерийский и ружейный огонь противника с шести часов утра до полудня, и, несмотря на то, что несколько рядов полегли полностью, его бригада не оставила ни пяди земли, помешав своей упорной обороной попыткам неприятеля окружить деревянный редут Барри. При переходе в общую атаку бригада одной из первых нанесла удар по рядам противника.

Король выразил удовлетворение мужественными действиями принца де Сольра, и 1 июня произвел его в бригадиры. Затем де Крой служил волонтером в отряде графов Эстре и Энгиена, осаждавших Ат, и был в траншее, когда крепость сдалась, сопровождал маркиза де Сен-Перна в город, для обсуждения условий капитуляции, и взял под охрану ворота.

Зиму провел в Генте, в феврале 1746 участвовал в осаде Брюсселя. 1 мая определен в королевскую армию, был при осаде города и цитадели Антверпена, затем, пока кавалерия стояла под Мехеленом, отправился волонтером на осаду Монса, и служил лагерным адъютантом герцога д'Авре при осаде этого места и Сен-Гилена. Вернулся к основным силам в Лувене, был при атаке Рамийи, в деле 7 октября, и битве при Року 11 октября.

В 1747 году служил волонтером при осадах Хульста и Сас-ван-Гента, одним из первых вступил в Аксел и Тернёзен. Вернулся к своему полку для участия в битве при Лауфельде, где командовал бригадой. Форсировав ров, захватил четыре орудия, разгромил полк гессенцев. Проведя несколько дней в Лауфельде, отправился на осаду Берген-оп-Зома, где командовал кавалерией. Во время осады под командованием графа де Сен-Жермена совершил набег на Хостратт, где захватил несколько подразделений гусар. Вернувшись, участвовал в штурме города, затем, под командованием графа Лёвендаля, во взятии форта Фридрих Генрих.

В 1748 году участвовал в осаде Маастрихта, в декабре произведен в лагерные маршалы (патент от 10 мая), и покинул Руссильонский полк.

Служил в лагере Эмери на Самбре в 1754 и 1755, и на пикардийском побережье под командованием маршала Бель-Иля. 28 марта 1756 назначен там командовать лагерем у Кале.

7 января 1757 — 30 апреля 1760 командовал войсками в Артуа, Пикардии, Калези и Булонне, принял меры для обороны границ и побережья, где построил башню возле Булони, получившую его имя.

После покушения Робера Дамьена на короля Людовика XV принц де Сольр провел в Артуа расследование на предмет поиска возможных соучастников, и арестовал семью преступника. Отчет о следствии опубликован в том же году в Париже в сборнике документов Pièces originales et procédures du procès, fait à Robert-François Damiens, tant en la prévôté de l'Hôtel qu'en la Cour de Parlement, а сам де Крой подробно описывает это дело в своих записках.

1 января 1759 пожалован в рыцари орденов короля, получил ленту ордена Святого Духа 2 февраля.

17 декабря 1759 произведен в генерал-лейтенанты армий короля.

1 мая 1760 определен в Германскую армию, где командовал несколькими отдельными корпусами. В сентябре стоял на нижней Фульде и нижней Верре, овладел вражеским мостом у Хумеля, но не смог его удержать.

1 мая 1761 назначен в Нижнерейнскую армию маршала Субиза. Командовал отдельным корпусом на Руре, 3 июля разбил ганноверскую колонну у моста Вестхофен, обеспечив этим успехом проход армейских конвоев. 30 августа взял 500 пленных под Мюнстером.

В 1767 году, после смерти последнего герцога де Кроя из линии графов дю Рё, стал старшим в роду де Крой, принял титул герцога и достоинство гранда Испании, которое к нему относилось. В 1768 году король разрешил принцу де Сольру титуловаться герцогом де Кроем, а его сыну принцем де Кроем.

В 1776 году назначен губернатором Конде, в 1781 инспектором королевских гренадер в Пикардии.

13 июня 1783 в награду за долгую службу герцог был пожалован чином маршала Франции.

В 1782 году опубликовал для Академии наук «Записку о Северном проходе». Дневник, который принц вел в 1737—1773, был издан в 1906 году в четырех томах.

Семья 
Жена (18.02.1741): Анжелика-Аделаида д'Аркур (1719—1744), дочь герцога Франсуа д'Аркура, маршала Франции, и Мари-Мадлен Летелье

Дети:

 Аделаида-Луиза-Анжелика-Габриель де Крой (6.12.1741—27.04.1822). Муж (20.02.1762): Жозеф-Анн-Огюст-Максимильен де Крой, герцог д'Авре (1744—1839)
 герцог Анн-Эмманюэль де Крой (10.11.1743—15.12.1803), принц де Сольр. Жена (29.10.1764): Августа Фредерика Вильгельмина Эрнестина фон Зальм-Кирбург (1747—1822), дочь князя Филиппа Йозефа Зальм-Кирбургского и принцессы Марии-Терезы-Жозефы ван Хорн

Сочинения 
 Mémoire sur le passage par le Nord: qui contient aussi des réflexions sur les glaces. — P.: Valade, 1782 
 Journal inédit du duc de Croÿ (1718—1784). T. I—IV. — P.: Flammarion, 1906—1907

Примечания

Литература 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 74—77 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Dion, Marie-Pierre. Emmanuel de Croy (1718-1784) / Etudes sur le XVIIIè siècle, Volume hors série 5. — Editions de l’Université de Bruxelles, 1987. — ISBN 2-8004-0918-5 Bibliothèques de L'Université libre de Bruxelles
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 589
 , pp. 656—658

Маршалы Франции
Участники Войны за австрийское наследство
Участники Семилетней войны
Мемуаристы Франции
Гранды Испании
Дом де Крой
Герцоги де Крой